Dies ist eine Liste der Städte in Honduras.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Honduras ist Tegucigalpa mit einer Einwohnerzahl von 1.682.725 (Stand 1. Januar 2006). Damit konzentriert sich ein Viertel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion. 

Die folgende Tabelle enthält die Städte über 10.000 Einwohner (Zensus 2013), die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 6. März 1974, 1. Mai 1988, 28. Juli 2001 und vom 10. August 2013. Aufgeführt ist auch das Departamento, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung im engeren Sinne – dem geografischen Stadtgebiet – nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern
 Departamentos in Honduras

Weblinks 
 Instituto Nacional de Estadística – Zahlen von 2016
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte in Honduras

Nachweise 

 
Honduras